

Letteratura 
 The It Girl – romanzo di Cecily von Ziegesar, primo della serie omonima

Musica 
 The It Girl – album degli Sleeper del 1996